Supernowa – pojęcie w astronomii
 Supernova – album muzyczny Urszuli
 Supernova – album muzyczny polskiej grupy Exodus
 s.u.p.e.r.N.O.V.A. – album muzyczny polskiej grupy Desdemona
 superNova – album muzyczny Cleo
 superNowa – warszawskie wydawnictwo specjalizujące się w literaturze fantastycznej
 Dacia SupeRNova – samochód osobowy marki Dacia
Radio SuperNova – sieć rozgłośni lokalnych należąca do Grupy Radiowej Time (wchodzącej w skład Grupy ZPR Media). Dawniej Radio WAWA.